В Соединённых Штатах насчитывается 2 округа с названием Олдем ():

 Олдем — Кентукки
 Олдем — Техас